Mordowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Mordowo (Tambow), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tambow

 Mordowo (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan
 Mordowo (Samara), Dorf in der Oblast Samara
 Mordowo (Saratow), Dorf in der Oblast Saratow
 Mordowo (Uljanowsk), Dorf in der Oblast Uljanowsk